Iza – zdrobnienie imienia Izabela
 Iza – rzeka w północnej Rumunii
 Iza – miasto w Kolumbii
 Iza (Itza) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Nawarra, w Nawarze
 Iza – album Izabeli Trojanowskiej

Zobacz też 
 Iža – wieś i gmina na Słowacji